

События 
 Королём избран Август III. В селении Диков (Ю Польша) образовалась конфедерация для поддержки Лещинского. Лещинский бежал морем из Гданьска, отказавшись от короны.
 1734—1763 — Король Польши Август III (курфюрст Саксонии). Короля поддерживали Чарторыские, Жевусские и Радзивиллы («фамилия»). Им противостояли Потоцкие и Браницкие.

 1734—1735 — Гайдамацкое восстание на Западной Украине.
 1734—1737 — Армянский католикос Абраам Кретаци.
 1734—1735 — Войска Надира заняли Шемаху и стали грабить население и разрушать город.
 Основан Гёттингенский университет

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1734 году
 20 января — Шарль Александр Калонн, французский государственный деятель и финансист, генеральный контролёр финансов в 1783—1787 годах (ум. 1802).
 20 февраля — Франц Игнац Бек, немецкий музыкант, композитор (ум. 1809).
 25 июля — Уэда Акинари, японский писатель (ум. 1809).
 24 октября — Анна Гельди (ум. 1782), последняя женщина в Европе, обвинённая по статье ведьмовство.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1734 году
 17 июня — Клод Луи Эктор де Виллар, французский полководец, маршал-генерал (род.1653)
30 сентября — князь Долгоруков Алексей Григорьевич, член Тайного совета, сенатор, действительный тайный советник, умер в ссылке.

См. также

Примечания